UGN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Waukegan Regional, Chicago / Waukegan (Illinois), Stati Uniti
 ugn – codice ISO 639-3 della lingua dei segni ugandese